JAXA – japońska narodowa agencja kosmiczna
 Jaxa – staropolska pisownia imienia Jaksa
 Jaxa – państwo istniejące na Syberii w XVII wieku
 Pseudonim Lecha Pijanowskiego (1928–1974) (Janusz Jaxa)
 Władysław Marcinkowski ps. Jaxa − pułkownik Narodowych Sił Zbrojnych
 Jaxa – część nazwiska niektórych rodzin herbu Gryf
 Bogdan Jaxa-Ronikier (1873–1956)
 Bolesław Jaxa-Rożen (1815–1883)
 Władysław Jaxa-Rożen (1875–1931)
 Soter Jaxa-Małachowski (1867–1952)